Перфаль (нем. Perfall) — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Перфаль, Антон фон (1853—1912, Шлирзе) — немецкий писатель; брат писателя Карла фон Перфаля.
 Перфаль, Карл фон (композитор) (1824—1907) — немецкий композитор и дирижёр.
 Перфаль, Карл фон (писатель) (1851—1924) — немецкий журналист и писатель.